Xaracuu peut désigner :
 le xârâcùù, une langue kanak parlée en Nouvelle-Calédonie ;
 l’aire coutumière Xaracuu, la région où est parlée cette langue.